Up может означать:
 Up — седьмой студийный альбом британского рок-музыканта Питера Гэбриэла (2002).
 Up — одиннадцатый студийный альбом американской альтернативной рок-группы R.E.M. (1998)
 Up! — четвёртый студийный альбом канадской кантри-певицы Шанайи Твейн (2002).
  — пятый альбом британской группы ABC (1989).
  — первый альбом группы Right Said Fred (1992).
 Up — песня американской хип-хоп исполнительницы Карди Би (2021).
  — песня румынской певицы Инны (2021).

См. также